Chaerophyllum friedrichsstahlii är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati. Chaerophyllum friedrichsstahlii ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
friedrichsstahlii